Кацран — упразднённое село в Кулинском районе Дагестана. На момент упразднения являлось входило в состав Гамияхского сельсовета. В 1944 году все население села было переселено в село Гамиях Новолакского района.

Географическое положение 
Располагалось в 8 км к западу от районного центра села Вачи.

История 
До вхождения Дагестана в состав Российской империи селение входило в состав Казикумухского ханства. Затем в составе Гамияхского сельского общества Казикумухского наибства Казикумухского округа Дагестанской области. В 1895 году селение состояло из 27 хозяйств. По данным на 1926 год село состояло из 35 хозяйств. В административном отношении входило в состав Гамияхского сельсовета Лакского района. В 1930-е годы являлось отделением колхоза «Красный чабан». С 1935 года вошло в состав Кулинского района.

В 1944 году, после депортации чеченского населения с Северного Кавказа, все население села (42 хозяйства) было переселено в село Минай-Тугай (современное Гамиях) бывшего Ауховского района.

Население 

По переписи 1926 года в селе проживал 123 человека (39 мужчин и 84 женщины), из которых: лакцы — 100 %. Кроме того числилось 26 отходников.

Уроженцы 
Махмудов-Кацранский, Эфенди Махмудович — революционер, борец за установление Советской власти в Азербайджане и Дагестане.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Кулинского района